Dwie miejscowości w Polsce:
 Cisiny – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano
 Cisiny – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osieczna